Felfelé a lejtőn (1958) magyar filmvígjáték
 Felfelé a lejtőn (2012) amerikai film
 Felfelé a lejtőn (2020) pszichológiai könyv